

Films 
 Pursuit, un film de Cheng Kang sorti en 1972
 Pursuit, un téléfilm de Michel Crichton sorti en 1972
 La Deuxième Vie du colonel Schraeder, un téléflim de Ian Sharp, diffusé en 1989 (titre original : Pursuit).

Musique 
 Pursuit, un album du groupe français de rock Stuck in the Sound (2012).